Der Basler Stadtlauf ist ein Volks- und Strassenlauf in Basel, der seit 1983 jedes Jahr am letzten Samstag im November stattfindet. Die Distanz beträgt für die Eliteläufer 5,9 km, bis 2013 musste die Elite der Herren 10 km und die Elite der Damen 7,8 km zurücklegen. Die Volksläufer müssen eine Strecke von 5,5 km bewältigen, zusätzlich gibt es noch Schülerläufe über kürzere Distanzen.

Die Strecke ist ein Rundkurs durch die weihnachtlich dekorierte Innenstadt, der auf dem Platz vor dem Basler Münster startet und über den Marktplatz, die Mittlere Brücke und die Wettsteinbrücke führt. Das Ziel aller Läufe ist auf dem Marktplatz.

Der Basler Stadtlauf ist Teil des Post-Cups.

Statistik

Streckenrekorde 

 Männer: 21:23,6 min, Julien Wanders (SUI), 2018
 Frauen: 18:45,2 min, Helen Bekele Tola (ETH), 2018

Siegerliste

Ab 2001

1983 bis 2000

Siehe auch 

 Swiss Runners

Weblinks 
 Offizielle Website

Stadtlauf
Laufveranstaltung in der Schweiz
Stadtlauf
Erstveranstaltung 1983